Aröd en Timmervik vormen een plaats in de Zweedse gemeente Kungälv in Västra Götalands län
Aröd (Tjörn), een plaats in de Zweedse gemeente Tjörn in Västra Götalands län
A-Rod, bijnaam van Alex Rodriguez, een Amerikaans honkballer
A-Rod, bijnaam van Andy Roddick, een Amerikaans tennisser
Arod of Arodi was in de Bijbel de zoon van Gad en een van de 70 die met Jacob naar Egypte migreerden
Arod is het paard van Legolas in de werken van J.R.R. Tolkien